Приветная — топоним в России.

Приветная — река, протекает по Выборгскому району Ленинградской области.
 Приветная — деревня в Омском районе Омской области.